Рик ван Лой (; род. , Гроббендонк) — бельгийский шоссейный и трековый велогонщик, сильнейший классик своего поколения. Ван Лой стал первым победителем всех пяти монументальных однодневок, он дважды выигрывал чемпионат мира и 37 раз этапы супермногодневок. Олимпийский чемпион 1952 года в командной гонке.

Карьера 
Подростком ван Лой работал почтальоном, возя тяжёлые сумки с газетами на убогом велосипеде по бельгийских холмам. В 1952 году сосед уговорил его попробовать силы в любительских гонках, посчитав неслучайным совпадение имён с земляком Риком ван Стенбергеном. Ван Лой одержал ряд побед, в том числе дважды выиграл любительский чемпионат Бельгии. В конце 1953 года он подписал профессиональный контракт, и в следующие 2 года выиграл 20 второстепенных гонок. В 1956 году Рик перешёл в Faema-Guerra, где по-настоящему раскрылся. Дебютный сезон выступлений за команду принёс ему престижные победы, в том числе на классиках Гент — Вевельгем и Париж — Брюссель, а на чемпионате мира он уступил только ван Стенбергену. По аналогии с последним ван Лой получил прозвище Рик II. В следующем сезоне ему удалось защитить титулы на Гент — Вевельгем, Туре Нидерландов и Схелдепрейсе. Ещё через год ван Лой поднялся на новый уровень, выиграв свою первую монументальную классику, Милан — Сан-Ремо, и 5 этапов Вуэльты Испании.

За карьеру он выиграл 7 этапов Тур де Франс, 12 Джиро д'Италия и 18 Вуэльты. Кроме того, Рик побеждал в спринтерском зачёте Вуэльты Испании (дважды) и Тур де Франс (спринтерский зачёт Джиро появился лишь в 1966 году, на закате карьеры бельгийца), на итальянской многодневке становился горным королём, а на испанской ещё и дважды финишировал третьим в общем зачёте. Он обладал очень мощными ногами и недоразвитыми остальными частями тела, жаловался на боль при ходьбе. Ван Лой ненавидел общаться с болельщиками и журналистами, что не сказывалось на его популярности у любителей велоспорта и рекламодателей. В Faema он по сути добровольно исполнял функции директора, подбирая себя партнёров на гонку и их тактику. Когда в 1958 году его партнёр по команде Леон Вандале выиграл Париж — Рубе, ван Лой выгнал его из команды за несоблюдение тактики. В следующем сезоне Рик впервые выиграл Тур Фландрии и Джиро ди Ломбардия. 1960 год принёс ему первый титул чемпиона мира, который он отстоял через год. В том же сезоне 1961 ван Лой вписал своё имя в историю, выиграв последние монументальные классики: Париж — Рубе и Льеж — Бастонь — Льеж.

1962 год он провёл в Faema-Flandria, где устроил революцию в групповом спринте. Рик собрал ровный состав команды, развозивший его на финиш популярным теперь «спринтерским поездом». Сидевший в нём последним колесом ван Лой уже мог не прилагать особенных усилий, а соперники называли такое поведение «Фландрии» неспортивным. В следующем сезоне Рик ушёл из команды и его карьера медленно пошла на спад, хотя он продолжал достигать новых успехов. Так, в 1965 году бельгиец выиграл сразу 8 этапов Вуэльты, вскоре установил рекорд побед на E3 Харелбеке (4). В 1968 году ван Лою покорилась последняя элитная велогонка Бельгии, Флеш Валонь. Через год он единственный раз стал чемпионом Бельгии на треке, в мэдисоне. Успехи Рика на крытом кольце были скромнее шоссейных, хотя он становился призёром европейских чемпионатов и выиграл множество шестидневных гонок. В 1970 году, когда в велоспорте уже доминировал Эдди Меркс, ван Лой завершил карьеру и начал работать техническим директором в велофедерации Фландрии. Первоначально ему нравилось готовить гонщиков высшего уровня, но затем он переключился на работу с детьми и развитие массового велоспорта.

Главные победы 
 Олимпийский чемпион 1952 в командной гонке
  Чемпион мира в групповой гонке (1960, 1961)
 Милан — Сан-Ремо (1958)
 Тур Фландрии (1959, 1962)
 Джиро ди Ломбардия (1959)
 Париж — Рубе (1961, 1962, 1965)
 Льеж — Бастонь — Льеж (1961)
  Спринтерский зачёт (1963) и 7 этапов (1963, 1965, 1969) Тур де Франс
  Горный зачёт (1960) и 12 этапов (1959—1962) Джиро д'Италия
  Спринтерский зачёт (1959, 1965) и 18 этапов (1958, 1959, 1964, 1965) Вуэльты Испании
 Гент — Вевельгем (1956, 1957, 1962)
 Париж — Тур (1959, 1967)
 Флеш Валонь (1968)
 E3 Харелбеке (1964, 1965, 1966, 1969)
 Париж — Брюссель (1956, 1958)
  Чемпион Бельгии в групповой гонке (1958, 1963) и мэдисоне (1969 с Патриком Серкю)
 Тур Нидерландов (1956, 1957)
 Тур Бельгии (1961)
 Вуэльта Валенсии (1959)
 Джиро ди Сарденья (1959, 1962, 1965)
 Схелдепрейс (1956, 1957)
 Коппа Бернокки (1957, 1958)
 Париж — Люксембург (1964)
 Букль де л'Ольн (1963, 1964)
 Схал Селс (1957)
 Шесть дней Гента (1958 с Реджинальдом Арнольдом, 1960 и 1961 с Петером Постом)

Ссылки 
 Профиль на cyclingarchives.com
 Король классик Рик Ван Лой

Родившиеся в провинции Антверпен
Велогонщики Бельгии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1952 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1952 года
Олимпийские чемпионы по шоссейным велогонкам
Чемпионы мира по шоссейным велогонкам
Чемпионы Бельгии по шоссейному велоспорту
Чемпионы Бельгии по трековому велоспорту
Победители Милан — Сан-Ремо
Победители Париж — Рубе
Тренеры Бельгии